Дие́го Никола́с де ла Крус Арко́са (; род. 1 июня 1997, Монтевидео) — уругвайский футболист, полузащитник клуба «Ривер Плейт» и сборной Уругвая.

Клубная карьера 
Де ла Крус — воспитанник клуба столичного клуба «Ливерпуль». 13 сентября 2015 года в матче против «Эль Танке Сислей» он дебютировал в уругвайской Примере. 15 мая в поединке против «Рентистаса» Николас забил свой первый гол за «Ливерпуль».

15 августа 2017 года де ла Крус перешёл в аргентинский «Ривер Плейт». В матче против «Банфилда» он дебютировал в аргентинской Примере.

Международная карьера 
В 2017 года де ла Крус в составе молодёжной сборной Уругвая выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Перу, Боливии, Колумбии, Бразилии, Эквадора а также дважды Венесуэлы и Аргентины. В поединках против аргентинцев и колумбийцев Николас забил три гола.

В том же году де ла Крус принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее. На турнире он сыграл в матчах против команд Японии, ЮАР, Саудовской Аравии, Португалии, Венесуэлы и дважды Италии. В поединках против арабов и венесуэльцев Николас забил по голу.

Де ла Крус был включён в состав сборной Уругвая на Кубок Америки 2021.

Сводный брат (по матери) Николаса де ла Круса, Карлос Санчес (род. 1987) — лучший футболист 2015 года в Южной Америке (на тот момент выступал за «Ривер Плейт»), с 2014 года выступает за сборную Уругвая.

Достижения 
  Обладатель Кубка Аргентины (1): 2016/17
  Обладатель Суперкубка Аргентины (1): 2017
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2018
 Финалист Кубка Либертадорес (1): 2019
 Обладатель Рекопы (1): 2019
 Победитель Молодёжного чемпионата Южной Америки (1): 2017

Примечания

Ссылки 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Игроки ФК «Ривер Плейт»